Sim, SiM eller SIM kan syfta på:

 SIM-kort – ett elektroniskt kort avsett att sättas in i en mobiltelefon eller ett modem
 SIM – en internationell kristen missionsrörelse, se Serving in Mission
 Sim – en humanoid varelse som befolkar de flesta av Maxis Sim-spel
 SiM – (Silenze Iz Mine), ett japanskt rockband
 SIM - den italienska säkerhetstjänsten Servizio Informazioni Militare
SIM - Svensk Internmedicinsk Förening, yrkesförening för professionsutveckling. Föreningen fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för internmedicin och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund.

Personer
 Alastair Sim (1976–), en brittisk skådespelare
 Jon Sim (1977–), en kanadensisk ishockeyspelare
 Thomas Robertson Sim (1858–1938), en skotsk botaniker och konservator
 Sim (skådespelare) (1926–2009), artistnamn för skådespelaren Simon Jacques Eugène Berryer

Geografi

Azerbajdzjan 

 Sım, ort, Astara, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar